Бабушкинское

 Бабушкинское — муниципальное образование в Москве, соответствующее Бабушкинскому району.
 Бабушкинское сельское поселение — сельское поселение в Бабушкинского района Вологодской области.

См. также 
 Бабушкин
 Бабушкина
 Бабушкино
 Бабушкинская (станция метро)